Чемпионат Европы по мини-футболу 1996 — прошёл с 8 января по 14 января 1996 года в испанской Кордове. Это был первый турнир подобного рода, носивший экспериментальный статус. Чемпионом стала сборная Испании, обыгравшая в финале сборную России.

Участники 
В результате отборочного раунда на Чемпионат Европы 1996 квалифицировались следующие команды:
  Бельгия
  Испания (хозяева, без отбора)
  Италия
  Нидерланды
  Россия
  Украина

Ход турнира

Групповой этап

Группа A

Группа B

Плей-офф

Полуфиналы

Матч за 5 место

Матч за 3 место

Финал

Ссылки 
 Чемпионат Европы 1996 на официальном сайте УЕФА

1996
Чемпионаты Европы в Испании
мини-футбол
Спорт в Кордове (Испания)
Январь 1996 года
Спорт в Испании в 1996 году